Стоян Георгиев може да се отнася за:
 Стоян Георгиев (1859 – 1920), български офицер, полковник
 Стоян Георгиев (1883 - 1922), български революционер, деец на ВМРО от Пехчево
 Стоян Георгиев (~1874 – 1914), български революционер, деец на ВМОРО от Дабиля, Струмишко
 Стоян Георгиев (1898 – 1933), български революционер, деец на ВМРО от Драгобраще, Кочанско
 Стоян Георгиев (? – 1922), български революционер, деец на ВМРО от Стение, Преспанско
 Стоян Георгиев (? – ?), български революционер, деец (1903) на ВМОРО от Долна Канара, Лозенградско
 Стоян Георгиев – Батето (? – ?), деец на ВМОРО от Заберново, Малкотърновско
 Стоян Георгиев (р. 1963), български писател и ТВ водещ
 Стоян Георгиев (р. ~1977), български журналист
 Стоян Георгиев (р. 1986), български футболист
 Стоян Георгиев (р. 1993), български футболист

Източници